Contea di Wright o Wright County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Wright (Iowa)
 Contea di Wright (Minnesota)
 Contea di Wright (Missouri)